GNIS est un sigle pouvant désigner :
le  ;
le Groupement national interprofessionnel des semences et plants a changé de dénomination pour semae.